Never Let You Go () може означати:
  — альбом Ріта Кулідж 1983 року.
 «» — пісня Діми Білана для пісенного конкурсі «Євробачення-2006».
 «» — пісня гурту Evermore 2007 року.
 «Never Let You Go» — пісня Джуліана Леннона 2011 року.
 «Never Let You Go» — пісня Джастіна Бібера 2010 року.
 «» — пісня Mando для пісенного конкурсі «Євробачення-2003».
 «» — пісня гурту New Kids on the Block 1994 року.
 «» — пісня гурту Rudimental 2015 року.
 «» — пісня тріо Sweet Sensation 1988 року.
 «» — пісня гурту Third Eye Blind 2000 року.
 «Never Let You Go» — пісня гурту White Lion 2008 року.